Эбитю:
 Oruchuban Ebichu — аниме студии Gainax.
 Shiritsu Ebisu Chugaku — японская идол-группа